Ел Рамал има више значења:

 Ел Рамал (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рамал, Порвенир (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рамал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рамал, Лас Месас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамал, Лас Ладриљерас (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Рамал (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику